Ante Aračić – calciatore croato
 Ilija Aračić – allenatore di calcio ed ex calciatore croato